Polar ou  (mot anglais signifiant « polaire ») peuvent faire référence à :

Personnalités 
Polar est un pseudonyme et le nom d'un personnage de fiction porté par :
 Polar, auteur-compositeur-interprète helvético-germano-irlandais.
 Polar, personnage fictif de la série de jeux-vidéo les Crash Bandicoot.

Marques et compagnies 
 Polar, marque de bière vénézuélienne.
 Polar Electro , marque finlandaise de cardiofréquencemètres à destination des sportifs.
 Polar Air Cargo, compagnie aérienne tout cargo américaine.
 Polar, marque polonaise d'électroménagers.
 Polar, chaîne de télévision française qui fait partie d'AB Groupe.
 Polar+, chaîne de télévision française qui fait partie du Groupe Canal+.

Sciences 
 Polar, satellite de la NASA.
 Le Polar Satellite Launch Vehicle, lanceur de satellites indien.
 Un polar (mot anglais, ou polaire en français), système binaire d'étoiles contenant une naine blanche fortement magnétisée.

Arts 
 Un polar, nom familier qui désigne une œuvre relevant du genre policier, par exemple un roman policier ou un film policier.
Polar, revue consacrée au roman policier et à ses auteurs.
 Polar, film français de 1984 de Jacques Bral.
 Polar, film germano-américain de 2019 de Jonas Åkerlund.
 Studios Polar, studios d'ABBA à Stockholm, en Suède.
 Le Prix Polar Music, prix musical suédois remis par l'Académie royale de musique de Suède.

Divers 
 Un  ou polard, substantif français familier issu du jargon des classes préparatoires françaises, étudiant « polarisé » par ses études. Le mot s'applique par la suite aux étudiants d'école de commerce qui révisent énormément.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre